Superbus – cognomen romano
Superbus – gruppo musicale francese